Claret kan syfta på:
 Claret, Alpes-de-Haute-Provence – en kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike
 Claret, Hérault – en kommun i departementet Hérault i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike